120 км, 120 -й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

населенные пункты
Казарма 120 км, 120 км — населенный пункт в составе Чусовского городского округа в Пермском крае России.

 железнодорожные объекты

Молдова 
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 396311

Россия 
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога, на Кругобайкальской железной дороге, в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Код 934096
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 238160
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186144
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 632420
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 766112
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 885010
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 801829

Украина 
 120 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 433012
 120 км — пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 356210